Název amonium se používá ve dvou významech:

 Kationt NH4+, který je obsažen v amonných solích.

 Triviální název pro uhličitan nebo hydrogenuhličitan amonný.